Леони́д Рома́нович Корни́ец (;  — ) — советский украинский политический деятель. Генерал-лейтенант СССР.

Биография 
Родился 21 августа 1901 года в городе Бобринец Елисаветградского уезда Херсонской губернии, ныне Кировоградской области, в семье служащего, садовника Бобринецкой городской управы.

Высшего образования не получил. Закончил церковно-парафийную школу (1914), четырёхклассное высшее начальное училище (1918), 5-й класс гимназии (1920), профтехникум (1922) — все в городе Бобринец, и 1-й курс Бакинского политехнического института (1924).

Трудовую жизнь начал с 16 лет — работал чернорабочим, батрачил (работал), зарабатывая на обучение. После окончания профтехшколы до октября 1922 г. работал мотористом в слесарно-кустарно-механических мастерских Бобринца. С того времени и до апреля 1925 года был помощником учителя в 5-м Кавказском стрелковом полку 2-й Кавказской стрелковой дивизии РККА.

Начало карьеры 
После демобилизации до октября 1927 года руководил районным домом крестьянина в городке Братское Елисаветградского округа, заведовал отделом народного образования Братского райисполкома, агитпропотделом райкома КП(б)У в селе Большая Отвеса Елисаветградского округа, работал техническим секретарём Елисаветградского ОВК 1.

В октябре 1927 года назначен заведующим школой крестьянской молодёжи г. Братское, в сентябре 1928 года возглавил Елисаветградскую сельскохозяйственную профшколу. С ноября 1929 года работал инспектором отдела народного образования Елисаветградского горсовета, со временем — заместителем председателя Новопражского райисполкома.

В 1928 году окружная Контрольная комиссия КП(б)У объявила ему строгий выговор с предупреждением «за халатное отношение к обязанностям главы Наблюдательного совета сельскохозяйственного кредитного общества, которое допустило кредитование ответственных рабочих района». Партвзыскание сняли в 1936 году.

Несмотря на это, в июне 1931 года Корниец попал на руководящую работу — свыше двух лет работал заведующим орготделом Новопражского райкома КП(б)У, со временем — вторым секретарём Долинского райкома КП(б)У. С декабря 1936 г. возглавлял Магдалиновский райком, с декабря 1937 года был исполняющим обязанности первого секретаря Мелитопольского райкома в Днепропетровской области.

Во главе республики 
С февраля по август 1938 года исполнял обязанности второго секретаря Днепропетровского обкома КП(б)У. Рекомендовал его на эту должность Д. Коротченко, только что назначенный председателем Совнаркома УССР. В выводе отдела руководящих партийных органов ЦК КП(б)У (21 февраля 1938 года) отмечалось: «Тов. Корниец Л. Р. имеет большой опыт руководящей партийной работы, знает сельское хозяйство, советскую работу. Последнее время работает 1-м секретарём крупного Мелитопольского райкома КП(б)У. Тов. Коротченко характеризует его как серьёзного, инициативного партработника. Можно выдвинуть 2-м секретарём Д/петровского обкома КП(б)У». В 1938 г. Л. Корнийца избрали депутатом Верховного Совета УССР.

25-28 июля 1938 года в Киеве работала первая сессия Верховного Совета УССР первого созыва, во время которой Л. Корнийца избрали председателем Президиума Верховного Совета УССР.

Через год, во исполнение решения пленума ЦК КП(б)У (22-23 июля), Президиум Верховного Совета УССР 28 июля 1939 года назначил Л. Корнийца председателем СНК УССР. К выполнению своих должностных обязанностей вновь назначенный председатель правительства приступил с сентября.

Осенью 1939 года к Советскому Союзу и к УССР были присоединены западноукраинские территории. В ходе советизации только что присоединённых территорий, которую планировали и направляли из Москвы, определённую роль сыграл СНК УССР. Так, 9 ноября 1939 года Л. Корниец подписал постановление СНК № 1295 «Об ассигновании средств на проведение экскурсии делегации Западной Украины по областям УССР», согласно которой выделялось 170 тыс. рублей Харьковскому, Днепропетровскому, Одесскому, Запорожскому облисполкомам и Киевскому горсовету для «надлежащего ознакомления западноукраинских делегатов с преимуществами советского образа жизни». 10 декабря того же года Управлению делами Совнаркома было ассигновано ещё 120 тыс. рублей «на затраты по Западной Украине».

Согласно указаниям московского центра партийно-советское руководство республики приняло меры к огосударствлению промышленности. 8 декабря 1939 года Корниец вместе с Никитой Хрущёвым подписал общее постановление № 1618 СНК УССР и ЦК КП(б)У «О кооперативных организациях западных областей УССР», которое поручало кооперативам «приступить к организации потребительских обществ в западных областях УССР на основе устава, утверждённого постановлением Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 25 января 1939 г.» Вместе с тем предлагалось: «Существующие кооперативные центры в западных областях УССР: Центросоюз (украинский), его окружные союзы, отделы польского союза кооперативов „СПОЛЕМ“, союзы „Народная торговля“, „Сільгосподар“, Маслосоюз, еврейский Молочарсоюз и ревизионные союзы украинских и русских кооперативов влить в систему кооперативов, с передачей торгово-технических баз, денежных и материально-имущественных ценностей правлениям кооперативов, которые организуются».

Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР «О национализации промышленных предприятий и учреждений на территории Западной Украины» (4 декабря 1939) правительством республики 14 декабря было подписано собственное одноимённое решение. 11 марта 1940 года Л. Корниец подписал два специфических постановления СНК УССР: «О передаче НКВД Союза ССР и УССР домов на курортах западных областей Украины» и «О передаче Народному комиссариату обороны СССР домов на курортах областей Западной Украины».

Совнарком республики финансировал также печатание многочисленной пропагандистской литературы и изготовление соответствующей наглядной агитации, которая направлялась тогда в Западную Украину. Так, 19 декабря 1939 года правительственным решением выделялось 207 тыс. рублей «в уплату стоимости литературы, портретов и брошюр, изготовленных Госполитиздатом при Совете Народных Комиссаров УССР и присланных на территорию бывшей Западной Украины». В тот же день постановлением СНК 10 тыс. рублей направлялось на «оплату стоимости экспозиционных материалов, изготовленных для отдела Сталинской Конституции Центрального исторического музея и отправленных в г. Львов».

В годы Великой Отечественной войны 
В годы войны СССР с нацистской Германией Л. Корниец был одним из организаторов эвакуации на восток промышленности республики, а также развёртывания советской партизанской и подпольной борьбы на оккупированной территории УССР. Он входил в состав узкого нелегального ЦК КП(б)У, созданного постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 2 октября 1942 года для руководства подпольно-партизанским движением на территории Украины. Одновременно как глава Совнаркома УССР он проводил значительную работу по обеспечению действующей армии оружием, боеприпасами, материально-техническими средствами и др.

Корниец исполнял обязанности главы СНК с июля 1941 года с перерывами: в июле 1941 — октябре 1942 года он был членом Военного совета Южного и Северо-Кавказского фронтов, Черноморской группы войск. В октябре 1942 — мае 1943 года возвратился к руководству Совнаркомом УССР, затем в сентябре 1943 года снова был членом Военного совета, но уже Воронежского фронта. И лишь в сентябре 1943 года возвратился к выполнению своих должностных обязанностей по руководству Совнаркомом УССР.

Начало освобождения территории республики от немецкой оккупации совпало с 25-летием провозглашения советской власти на Украине. 25 декабря 1942 года в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялись торжества, посвящённые этому событию. Глава СНК УССР выступил на этом собрании с докладом, в котором рассказал о терроре захватчиков, массовом уничтожении гражданского населения, вместе с тем подчеркнув: «Не впервые свободолюбивый украинский народ поднялся на священную Отечественную войну, не впервые он побеждает трудности и бремя борьбы. Мы стойко верим в нашу победу и мы победим в этой борьбе». Сообщив об успехах Красной армии, которая уже освободила от гитлеровцев несколько десятков населённых пунктов Ворошиловградской области, Л. Корниец призвал к активной борьбе с врагом.

27 февраля 1943 года в Москве СНК УССР и ЦК ВКП(б) постановили восстановить работу школ в районах республики, освобождённых от оккупации. 14 марта партийно-государственным руководством УССР было подписано постановление об организации Центральной комиссии по вопросам помощи раненым и больным бойцам и командирам Красной армии.

В сентябре 1943 г. состоялся переезд из Москвы в Харьков Президиума Верховного Совета УССР, СНК УССР. 10-15 января 1944 года состоялся переезд в Киев Президиума Верховного Совета УССР, СНК УССР, ЦК КП(б)У и ряда наркоматов и центральных организаций республики.

В 1943—1944 годах Л. Корниец неоднократно посещал освобождённые от оккупации районы с целью восстановления работы партийных и советских органов, возрождения народного хозяйства, отладки работы культурных учреждений. Так, 16 января 1943 года был освобождён Меловский район Ворошиловградской области. Л. Корниец вместе с главой Президиума Верховного Совета УССР М. Гречухой и первым секретарём Ворошиловградского обкома партии А. Гаевым 1 февраля того же года провёл совещание с местным партийно-советским активом, во время которого обсуждались вопросы восстановления советской администрации, восстановления разрушенного народного хозяйства.

Очевидно, именно в это время Л. Корниец попал в немилость у Сталина. Мемуары Н. Хрущёва проясняют ситуацию:

Последние годы 
5 февраля 1944 года Президиум Верховного Совета УССР освободил Л. Корнийца от обязанностей председателя СНК УССР (председательство перешло к Н. Хрущёву). Шестая сессия Верховного Совета УССР 1-го созыва (март 1944 года) утвердила Л. Корнийца первым заместителем главы правительства республики. На этой должности он работал до марта 1950 года. С марта 1950 по ноябрь 1953 года был заместителем председателя Совета Министров УССР. В это же время занимал должности в союзном правительстве: с ноября 1953 года — член Бюро по сельскому хозяйству и заготовкам при Совете Министров СССР, и министр заготовок СССР, с мая 1956 по 1958 год — министр хлебопродуктов СССР, в 1958—1961 годах — председатель Государственного комитета СМ СССР по хлебопродуктам — министр СССР, в 1961—1963 годах — первый заместитель председателя Государственного комитета заготовок Совета Министров СССР — министр СССР, с января 1963 года — председатель Государственного комитета заготовок Совета Министров СССР — министр СССР. Член ЦК КПСС с 1939 года, кандидат в члены с 1952 года.

Умер в Москве 29 мая 1969 года.

Награды 
 3 ордена Ленина (07.02.1939; 23.01.1948; 22.08.1961)
 Орден Красного Знамени
 Орден Богдана Хмельницкого I степени
 Орден Отечественной войны I степени (27.08.1943)
 Орден Трудового Красного Знамени (11.01.1957)
 Медаль «За трудовую доблесть» (25.12.1959)
 другие медали

Источники 
 Правительственный портал

Примечания 

Председатели Президиума Верховного Совета Украинской ССР
Члены ЦК КПСС
Министры заготовок СССР
Министры хлебопродуктов СССР
Председатели Государственных комитетов СССР
Партизаны Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Заместители председателя Совета министров УССР
Родившиеся в Елисаветградском уезде
Персоналии:Мелитопольский район
Главы правительства Украинской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Председатели ВУЦИК
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Вторые секретари Днепропетровского обкома КП Украины
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Персоналии:Воронежский фронт
Председатели СНК УССР